Yanling Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanling Xian (härad i Kina, Henan), 
 Yanling Xian (härad i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar